«Белое вино/Красное вино» — седьмой студийный альбом группы Zdob şi Zdub, выпущенный 10 октября 2010 года. В трек-лист вошли как новые композиции, так и кавер-версии, а также песни, исполненные группой на различных телевизионных передачах.

Рецензии 
Музыкальная пресса положительно отнеслась к новому альбому группы. Так, Дмитрий Прочухан из Newsmusic.ru пишет, что группе «удалось мастерски интегрировать в оригинальные версии этнические элементы собственного творчества». Также автор отметил эклетичность звучания данной пластинки, хотя по его мнению «меломаны, которые ранее были абсолютно равнодушны к творчеству „Zdob Si Zdub“, теперь найдут для себя пару примечательных композиций». Борис Барабанов из издательского дома Коммерсантъ отметил, что у группы существует «проблема — как бы не пропасть в тени удачного и прибыльного кавера. До конца выйти из тени группе не удалось до сих пор — не написалось ни одной собственной вещи, которая могла бы соперничать на концертах с главным хитом.» На альбоме критик огорчился тем, что «Своё опять потерялось. А оно есть, и довольно ценное.», но выделил новые песни группы.

Список композиций

Кавер-версии  
В 2011 году группа сделала белорускоязычный кавер «» на песню «» для компиляции «Будзьма! Тузін. Перазагрузка-2».

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте лейбла Союз 
 Альбом на сайте группы 

Альбомы Zdob şi Zdub